Herkules, Hercules eller Hércules kan syfta på:

 Herkules – en häst i den svenska TV-serien Albert & Herbert
 Herkules (film) – amerikansk animerad film från 1997, originaltitel Hercules
 Hercules: The Thracian Wars – amerikansk film från 2014
 AB Hercules – ett tegelbruk i Skåne
 Herkules (sång) – en Hoola Bandoola Band-låt från 1972
 Herkules (TV-serie) – en amerikansk animerad TV-serie 1998–1999, originaltitel Hercules
 Herkulesbrunnen – en brunn av Adriaen de Vries i Augsburg i Tyskland
 Herkulesfontänen – en fontän formgiven av Nicodemus Tessin d.y., och med skulpturer av huvudsakligen Adriaen de Vries, i Drottningholms slottspark
 Herkulestornet –  ett antikt romerskt fyrtorn i Galicien, Spanien
 Herkulesarbete – ett arbete som kräver stora ansträngningar
 Hercules (dikt) – en dikt av Georg Stiernhielm
 Hercules (fartyg) – ett linjeskepp i svenska flottan på 1600-talet
 Hercules (företag) – en tysk lastbilstillverkare 1908-1928, 1932-1933
 Hercules hydraulmotor – en hydraulmotor från Integrated Drives Sweden AB i Örnsköldsvik
 Hercules (romersk mytologi) –  i romersk mytologi motsvarigheten till hjälten Herakles i grekernas mytologi
 Hercules (äventyrsserie) – amerikansk äventyrsserie 1995–1999
 de Havilland Hercules – ett brittiskt transport- och passagerarflygplan tillverkat av de Havilland 1926
 Hughes H-4 Hercules – världens största sjöflygplan byggt helt i trä
 Lockheed C-130 Hercules – ett fyrmotorigt transportflygplan med turbopropmotorer
 Hércules CF – en spansk fotbollsklubb från Alicante
 Herkules Jonssons storverk – en julkalender på Sveriges Television

Astronomi
 Herkules (stjärnbild) – en stjärnbild på norra stjärnhimlen
 Hercules (månkrater) – en krater på månen

Geografi
 Hercules, Kalifornien, ort i USA
 Hércules, Mexiko, ort i Coahuila, Mexiko

Personer
 Herkules I av Monaco (1562–1604), monark i Monaco
 Herkules II av Este (1508–1559), monark i Modena
 Hercules Seghers (~1589–~1638), en holländsk målare och konsttryckare

Se även
Herkules i strid med draken – flera
 Herakles – en hjälte i grekisk mytologi